Николь Элизабет Эггерт (; 13 января 1972, Глендейл) — американская актриса. Наиболее известна по роли Джейми Пауэлл в сериале «Чарльз в ответе» и роли Саммер в «Спасателях Малибу».

Карьера 
Николь родилась в Глендейле в семье Рольфа и Джины Эггертов. Свою карьеру она начала как модель, была победителем детского конкурса красоты. Первую роль в кино сыграла в восьмилетнем возрасте, снявшись в фильме «Богатые и знаменитые».

Личная жизнь 
В 2000—2002 года Николь была замужем за актёром . В этих отношениях Эггерт родила своего первенца — дочь Дилин Элизабет Эггерт (род.1998).

В 2000-х годах Николь состояла в фактическом браке. В этих отношениях Эггерт родила свою вторую дочь — Киган Эггерт (род.29.07.2011).

18 апреля 2013 года Николь получила серьёзные травмы во время неудачного подводного погружения.

Фильмография 

|}

Ссылки 

Родившиеся в Глендейле (Калифорния)
Лауреаты премии «Молодой актёр»